Bertje Van Schrijfboek is een personage uit de stripreeks Guust.

In de originele Franstalige reeks is hij vertaler Frans-Nederlands. Bertje is een vriendelijk en behulpzaam figuur dat goed met Guust kan opschieten. 

Hij is maar weinig te vinden op de redactie en komt nauwelijks voor in de strips.

Personage uit Guust